Heliport Aappilattoq ist der Name zweier Hubschrauberlandeplätze in Grönland:
 Heliport Aappilattoq (Nanortalik), nahe der Südspitze Grönlands
 Heliport Aappilattoq (Upernavik), nordwestliche Küste Grönlands